Aktientheater ist der Name folgender Theater:

 Aktientheater (Heilbronn)
 Aktientheater (München)
 Ein ehemaliges Theater im Barfüsserkloster Zürich